Юрий Андреевич Науменко (5 марта 1919 года, Ромны, ныне Сумская область, Украина — 6 октября 1999 года, Москва) — советский военный деятель, отличился в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза (27.06.1945). Генерал-полковник (8.11.1971).

Начальная биография 
Родился 5 марта 1919 года в городе Ромны ныне Сумской области (Украина). С 1921 года жил в селе Локня. В 1934 году окончил 7 классов школы, в 1936 году — Роменский техникум механизации сельского хозяйства. В 1936—1937 годах работал техником-нормировщиком на металлургическом заводе в городе Ворошиловск (ныне — город Алчевск Луганской области, Украина), в 1937—1939 годах — грузчиком в Керченском морском порту, счетоводом и председателем местного профкома в совхозе в селе Багерово (ныне посёлок Ленинского района, Крым).

Военная служба

Довоенное время 
В Красной Армии с декабря 1939 года. В июле 1941 года окончил Житомирское военно-пехотное училище.

Великая Отечественная война 
Участник Великой Отечественной войны: в августе 1941 года — командир роты 963-го стрелкового полка. Воевал на Южном фронте. Участвовал в обороне Запорожья. 18 августа 1941 года был ранен в голову и ногу, до сентября 1941 года находился в госпитале в городе Новочеркасск (Ростовская область).

В начале сентября 1941 года направлен в отдел кадров Северо-Кавказского военного округа, где был назначен на должность помощника начальника штаба 1151-го стрелкового полка, формировавшегося в Ставрополе.

Вновь на фронте с октября 1941 года в должностях помощника начальника и начальника штаба 1151-го (с мая 1943 — 289-го гвардейского) стрелкового полка. 6 октября 1943 года после гибели в бою командира полка был назначен на должность командира 289-го гвардейского стрелкового полка. Воевал на Южном, Донском, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в Ростовской оборонительной и наступательной операциях, Барвенково-Лозовской операции, Харьковском сражении, Сталинградской и Курской битвах, Белгородско-Харьковской операции, освобождении Левобережной Украины, Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и Берлинской операциях. Всего за время войны был трижды ранен.

Особо отличился в Берлинской операции. Полк под его командованием 16 апреля 1945 года форсировал реку Нейсе (Ныса-Лужицка), прорвав оборону противника севернее города Бад-Мускау, и первым в дивизии форсировал Шпре и вышел к Эльбе в районе города Торгау. В боях воинами полка было уничтожено 22 вражеских танка, 12 штурмовых и 20 полевых орудий, 14 бронетранспортёров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за успешное командование полком и личное мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии подполковнику Юрию Андреевичу Науменко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Послевоенная служба 

В мае 1945 года был первым комендантом города Дрезден (Германия). До 1946 года продолжал командовать стрелковым полком (в Центральной группе войск, Австрия). В 1949 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Вновь командовал стрелковым полком. В мае-ноябре 1956 — заместитель командира стрелковой дивизии. В ноябре 1956—1960 годах — командир 30-й гвардейской механизированной дивизии (с июня 1957 года — 30-я гвардейская мотострелковая дивизия) в Прибалтийском военном округе. В 1962 году окончил Военную академию Генштаба.

В 1962—1964 годах — заместитель начальника Управления боевой подготовки Южной группы войск (Венгрия), в марте 1964 — декабре 1964 — командир 28-го армейского корпуса (в Прикарпатском военном округе). С декабря 1964 по июнь 1968 — начальник управления боевой подготовки — заместитель командующего Ленинградским военным округом по боевой подготовке. В июне 1968 — октябре 1971 года командовал 11-й гвардейской армией (в Прибалтийском военном округе).

С октября 1971 года по июнь 1975 года командовал войсками Приволжского военного округа. В мае 1975 — мае 1980 — старший представитель Главного командования Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора в Венгерской Народной Армии. В 1980—1988 — заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по вневойсковой подготовке — начальник вневойсковой подготовки Министерства обороны СССР. С июня 1988 года генерал-полковник Ю. А. Науменко — в запасе.

Жил в Москве. Умер 6 октября 1999 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Общественная деятельность 
Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва (в 1974—1979 годах).

Воинские звания 
 полковник (январь 1951)
 генерал-майор (25.05.1959)
 генерал-лейтенант (25.10.1967)
 генерал-полковник (8.11.1971)

Награды 
 Герой Советского Союза (27.06.1945);
 два ордена Ленина (27.06.1945; 15.02.1979);
 орден Октябрьской Революции (16.12.1972);
 два ордена Красного Знамени (6.02.1943; 28.03.1945);
 Орден Суворова 3-й степени (30.08.1944);
 орден Александра Невского (31.03.1944);
 орден Трудового Красного Знамени (19.02.1986)
 два ордена Отечественной войны 1-й степени (2.11.1943; 11.03.1985);
 два ордена Красной Звезды (2.10.1942; 30.12.1956);
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);
 медаль «За боевые заслуги» (19.11.1951);
 медаль «За отвагу на пожаре» (23.01.1973);
 другие медали.

Награды иностранных государств 
 Орден Тудора Владимиреску 2-й степени (Румыния);
 медаль «25 лет свободы Родины» (Румыния);
 медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 1971);
 медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (, Монголия, 1971);
 медаль «За укрепление дружбы по оружию» 1-й степени (Чехословакия, 1970);
 юбилейная медаль «50 лет Компартии Чехословакии» (ЧССР);
 три польские медали.

Память 
В городе Ромны (Сумская область, Украина) на Аллее Героев установлен памятный стенд Ю. А. Науменко.

Сочинение

Примечания

Литература 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN 978-601-7378-16-5. — С.176—177.

Ссылки 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие общевойсковыми армиями
Мемуаристы СССР
Мемуаристы России
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXIV съезда КПСС